40. Sinfonie steht für:

 40. Sinfonie (Haydn)
 40. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien